Mengoni ist der Familienname folgender Personen:

 Flavio Mengoni (1929–2013), italienischer Rechtsanwalt und Politiker
 Giuseppe Mengoni (1829–1877), italienischer Ingenieur und Architekt
 Luigi Mengoni (1922–2001), italienischer Jurist
 Marco Mengoni (* 1988), italienischer Sänger